Mesosagattia decipiens är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som först beskrevs av Fowler 1905.  Mesosagattia decipiens ingår i släktet Mesosagattia och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
decipiens